Rill bezeichnet:

 Rill, eine Siedlung im Kreis Wesel am Niederrhein

Rill ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rill (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Bernd Rill (* 1948), deutscher Jurist und historischer Publizist
 Eli Rill (1926–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Gerhard Rill (1927–2015), österreichischer Archivar und Historiker
 Heinz Peter Rill (1935–2015), österreichischer Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor
 Markus Rill (* 1970), deutscher Songwriter
 Robert Rill (* 1960), österreichischer Historiker